Каріоферин, ізоформа бета-1 () – білок, який кодується геном KPNB1, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 876 амінокислот, а молекулярна маса — 97 170.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки